District Krasnogvardejski (Adygea)
 District Krasnogvardejski (Stavropol)